Вітрі́-ле-Клюні́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 100 км на південь від Діжона, 28 км на північний захід від Макона.

Історія 

1 січня 2017 року Вітрі-ле-Клюні, Донзі-ле-Насьональ, Массі i Ла-Вінез було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Вінез-сюр-Фреганд.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вітрі-ле-Клюні на сайті французького Національного інституту географії
 Вітрі-ле-Клюні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вітрі-ле-Клюні на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітрі-ле-Клюні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вітрі-ле-Клюні на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара